Termin -{CCR}- ima više značenja.

 Krotonil-KoA karboksilaza/reduktaza
 krotonil-KoA reduktaza